

Роґушин — село в гміні Червінськ-над-Віслою Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Роґушин — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства